Satz von Denjoy steht für folgende mathematischen Sätze:

 Satz von Denjoy über Selbstabbildungen des Kreises
 Satz von Denjoy (Topologie) in der Topologie der reellen Zahlen
 Satz von Denjoy-Carleman über die Charakterisierung von quasianalytischen Funktionen
 Satz von Denjoy-Carleman-Ahlfors über asymptotische Werte von ganzen Funktionen
 Satz von Denjoy-Luzin über trigonometrische Reihen
 Satz von Denjoy-Luzin-Saks über Funktionen beschränkter Variation
 Satz von Denjoy-Riesz über Teilmengen der Ebene
 Satz von Denjoy-Wolff über iterierte Abbildungen
 Satz von Denjoy-Young-Saks über Ableitungen von Funktion